La Llorona (cançó): cançó popular mexicana.

 La Llorona (llegenda): llegenda del folklore hispanoamericà.